Comté d'Antrim peut faire référence à :

 Le comté d'Antrim (County Antrim) est un comté d'Irlande aujourd'hui situé en Irlande du Nord ;
 Le comté d'Antrim (Antrim County) est une subdivision de l'État américain du Michigan, baptisé en référence au premier.